Il Torneo di scacchi di Monte Carlo è stata una serie di sette tornei internazionali di scacchi  svoltisi a Monte Carlo, nel Principato di Monaco. 

La prima edizione si tenne nel 1901. Gli organizzatori prevedevano di farne un torneo annuale, ma dopo l'edizione del 1904 fu interrotto. Dopo lungo tempo fu ripristinato nel 1967 e si tenne ancora nel 1968 e 1969, dopodiché fu chiuso definitivamente.

Edizione del 1901
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Monte Carlo 1901
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Giocatore
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
| 1 ||style="text-align:left"| David Janowski  || * || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || ½ || W || 1 || 0 || 1 || 1  || 10,25
|-
| 2 || style="text-align:left"|Carl Schlechter  ||  0 || * || 0 || W || ½ || 1 || 1 || W || 1 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1   || 9½
|-
| 3 || style="text-align:left"|Theodor von Scheve  || 0 || 1 || * || 0 || ½ || 1 || 1 || 0 || 1 || 1 || 1 || 1 || ½ || 1   || 9
|-
| 4  || style="text-align:left"|Michail Čigorin  ||    0 || L || 1 || * || ½ || 0 || 1 || 1 || W || ½ || 1 || 1 || 1 || 1   || 9
|-
| 5  ||style="text-align:left"| Simon Alapin  || 1 || ½ || ½ || ½ || * || ½ || W || ½ || 0 || 1 || 1 || ½ || W || 1  ||  8½
|-
| 6  ||style="text-align:left"| Jacques Mieses  || 0 || 0 || 0 || 1 || ½ || * || 0 || ½ || 1 || 1 || 1 || 1 || 0 || 1 || 7
|-
| 7  || style="text-align:left"|Joseph Henry Blackburne  ||  0 || 0 || 0 || 0 || L || 1 || * || 0 || 1 || 1 || L || 1 || 1 || 1  ||  6½
|-
| 8 || style="text-align:left"|Isidor Gunsberg || 0 || L || 1 || 0 || ½ || ½ || 1 || * || 0 || W || 0 || ½ || 1 || 1 || 6½
|-
| 9  || style="text-align:left"|Georg Marco  || ½ || 0 || 0 || L || 1 || 0 || 0 || 1 || * || L || 1 || ½ || ½ || 1 || 6
|-
| 10 ||style="text-align:left"| Frank James Marshall  || L || ½ || 0 || ½ || 0 || 0 || 0 || L || W || * || 1 || 1 || L || 1  || 5½
|-
| 11 ||style="text-align:left"| Arturo Reggio  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || W || 1 || 0 || 0 || * || 1 || 1 || 1 ||   4,75
|-
| 12 || style="text-align:left"|James Mason  || 1 || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 0 || ½ || ½ || 0 || 0 || * || 1 || W || 4,25
|-
| 13 ||style="text-align:left"| Szymon Winawer  || 0 || 0 || ½ || 0 || L || 1 || 0 || 0 || ½ || W || 0 || 0 || * || 1 || 4
|-
| | 14 ||style="text-align:left"| Maurice Didier  || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || L || 0 || *  || 0,25
|-
|}

Metodo di attribuzione dei punteggi:
 1   significa vittoria nella prima partita = 1 punto
 W   significa patta nella prima partita, vittoria nella seconda = 3/4 di punto
 1/2  significa patta in entrambe le partite = 1/2 punto
 L    significa patta nella prima partita e sconfitta nella seconda = 1/4 di punto

Edizione del 1902
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Monte Carlo 1902
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Giocatore
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|15
|  style="background:#f0f0f0;"|16
|  style="background:#f0f0f0;"|17
|  style="background:#f0f0f0;"|18
|  style="background:#f0f0f0;"|19
|  style="background:#f0f0f0;"|20
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
| 1||style="text-align:left"|Géza Maróczy  ||*||1||½||1||0||½||1||½||1||0||1||W||½||1||1||1||1||1||1||1|| 14,75
|-
| 2||style="text-align:left"|Harry Nelson Pillsbury ||0||*||1||½||1||1||W||L||1||W||1||1||1||1||L||1||1||0||1||1|| 14½
|-
| 3||style="text-align:left"|David Janowski ||½||0||*||1||0||1||1||W||1||1||0||1||0||1||1||1||1||W||1||1|| 14
|-
| 4||style="text-align:left"|Richard Teichmann ||0||½||0||*||½||1||½||1||0||1||W||1||½||W||1||1||1||W||1||1||13,25
|-
| 5-7||style="text-align:left"|Carl Schlechter ||1||0||1||½||*||0||½||0||0||1||1||½||W||½||½||W||1||1||1||1||12
|-
| 5-7||style="text-align:left"|Siegbert Tarrasch ||½||0||0||0||1||*||1||0||0||W||½||1||1||½||W||1||1||1||1||1||12
|-
| 5-7||style="text-align:left"|Heinrich Wolf ||0||L||0||½||½||0||*||1||1||W||L||0||1||1||1||W||1||1||1||1||12
|-
| 8||style="text-align:left"|Michail Čigorin ||½||W||L||0||1||1||0||*||0||1||0||1||1||1||1||0||0||1||1||1||11½
|-
| 9||style="text-align:left"|Frank James Marshall  ||0||0||0||1||1||1||0||1||*||0||1||0||1||L||0||1||1||W||1||1||11
|-
| 10||style="text-align:left"|Isidor Gunsberg  ||1||L||0||0||0||L||L||0||1||*||1||½||0||1||1||½||1||1||1||1||10.75
|-
| 11||style="text-align:left"|William Napier  ||0||0||1||L||0||½||W||1||0||0||*||1||0½||L||½||0||1||1||1||1||9½
|-
| 12||style="text-align:left"|Jacques Mieses  ||L||0||0||0||½||0||1||0||1||½||0||*||0||1||1||W||1||L||1||1||9,25
|-
| 13||style="text-align:left"|James Mason  ||½||0||1||½||L||0||0||0||0||1||W||1||*||0||½||1||0||½||1||1||9
|-
| 14||style="text-align:left"|Adolf Albin  ||0||0||0||L||½||½||0||0||W||0||W||0||1||*||W||0||1||1||1||1||8½
|-
| 15||style="text-align:left"|Georg Marco  ||0||W||0||0||½||L||0||0||1||0||½||0||½||L||*||0||1||1||1||1||7,75
|-
| 16||style="text-align:left"|Ignatz von Popiel  ||0||0||0||0||L||0||L||1||0||½||1||L||0||1||1||*||0||1||0||1||7,25
|-
| 17||style="text-align:left"|Theodor von Scheve  ||0||0||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||1||0||0||1||*||½||½||1||5
|-
| 18||style="text-align:left"|Louis Eisenberg  ||0||1||L||L||0||0||0||0||L||0||0||W||½||0||0||0||½||*||1||0||4½
|-
| 19||style="text-align:left"|Arturo Reggio  ||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||½||0||*||1||2.50
|-
| 20||style="text-align:left"|James Mortimer  ||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||1||0||*||1
|}

Il metodo di attribuzione dei punteggi è analogo all'edizione del 1901.

Edizione del 1903
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Monte Carlo 1903
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Giocatore
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
|1  ||style="text-align:left"|Siegbert Tarrasch ||** ||½½ ||½1 ||0½ ||0½ ||01 ||11 ||11 ||11 ||11 ||1½ ||11 ||11 ||11  ||20
|-
| 2  ||style="text-align:left"|Géza Maróczy ||½½ ||** ||½½ ||½½ ||½½ ||11 ||01 ||11 ||01 ||01 ||11 ||11 ||11 ||11  ||19
|-
| 3  ||style="text-align:left"|Harry Nelson Pillsbury ||½0 ||½½ ||** ||11 ||11 ||1½ ||1½ ||01 ||0½ ||½1 ||1½ ||1½ ||11 ||11  ||18,5
|-
| 4  ||style="text-align:left"|Carl Schlechter ||1½ ||½½ ||00 ||** ||½½ ||½1 ||1½ ||½1 ||01 ||½0 ||1½ ||11 ||11 ||11  ||17
|-
| 5  ||style="text-align:left"|Richard Teichmann ||1½ ||½½ ||00 ||½½ ||** ||10 ||½½ ||1½ ||½1 ||10 ||01 ||11 ||11 ||11  ||16½
|-
| 6  ||style="text-align:left"|Georg Marco || 10 ||00 ||0½ ||½0 ||01 ||** ||1½ ||11 ||1½ ||1½ ||½1 ||½0 ||11 ||11  ||15½
|-
| 7  ||style="text-align:left"|Heinrich Wolf || 00 ||10 ||0½ ||0½ ||½½ ||0½ ||** ||01 ||1½ ||11 ||11 ||01 ||01 ||11  ||14
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Jacques Mieses || 00 ||00 ||10 ||½0 ||0½ ||00 ||10 ||** ||11 ||11 ||1½ ||01 ||½1 ||11  ||13
|-
| 9  ||style="text-align:left"|Frank James Marshall || 00 ||10 ||1½ ||10 ||½0 ||0½ ||0½ ||00 ||** ||11 ||01 ||01 ||10 ||11  ||12
|-
| 10  ||style="text-align:left"|Jean Taubenhaus ||00 ||10 ||½0 ||½1 ||01 ||0½ ||00 ||00 ||00 ||** ||½½ ||11 ||10 ||11  ||10½
|-
| 11  ||style="text-align:left"|James Mason || 0½ ||00 ||0½ ||0½ ||10 ||½0 ||00 ||0½ ||10 ||½½ ||** ||½1 ||1½ ||11  ||10½
|-
| 12  ||style="text-align:left"|Adolf Albin || 00 ||00 ||0½ ||00 ||00 ||½1 ||10 ||10 ||10 ||00 ||½0 ||** ||0½ ||11  || 8
|-
| 13  ||style="text-align:left"|Arturo Reggio || 00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||10 ||½0 ||01 ||01 ||0½ ||1½ ||** ||11   ||7½
|-
| 14  ||style="text-align:left"|Colonel Moreau  || 00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||00 ||**   ||0
|-
|}

Edizione del 1904
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Monte Carlo 1904 
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Giocatore
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
| 1 ||style="text-align:left"|Géza Maróczy  || ** || ½½ || ½1 || 1½ || ½1 || 11  ||  7½
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Carl Schlechter  || ½½ || ** || ½½ || ½½ || 11 || 11  ||  7
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Frank Marshall  || ½0 || ½½ || ** || 1½ || 1½ || 11  ||  6½
|-
| 4 ||style="text-align:left"|Isidor Gunsberg  || 0½ || ½½ || 0½ || ** || 0½ || ½1 || 4
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Georg Marco  || ½0 || 00 || 0½ || 1½ || ** || 0½  ||  3
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Rudolf Swideriski  ||  00 || 00 || 00 || ½0 || 1½ || **  ||  2
|-
|}

{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Torneo tematico sul gambetto Rice 
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Giocatore
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
| 1-2 ||style="text-align:left"|Rudolf Swideriski  || ** || 11 || 01 || 01 || 01 || 01  ||  6
|-
| 1-2 ||style="text-align:left"|Frank James Marshall  || 00 || ** || 11 || 10 || 01 || 11 ||  6
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Jacques Mieses  || 10 || 00 || ** || ½1 || ½1 || ½1 || 5½
|-
| 4 ||style="text-align:left"|Georg Marco  || 10 || 01 || ½0 || ** || 10 || 1½  || 5
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Theodor von Scheve  ||  10 || 10 || ½0 || 01 || ** || 10 ||   4½
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Leó Forgács  || 10  || 00 || ½0 || 0½ || 01 || **  ||  3
|-
|}

Edizione del 1967
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Monte Carlo 1967
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Giocatore
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
| 1 ||style="text-align:left"|Robert James Fischer  || x||½||0||1||½||1||1||1||1||1||7
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Vasilij Smyslov  || ½||x||½||½||1||½||½||1||1||1||6½
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Efim Geller  ||1||½||x||0||½||½||1||½||1||1||6
|-
| 4 ||style="text-align:left"|Bent Larsen  || 0||½||1||x||0||1||1||½||1||1||6
|-
| 5  ||style="text-align:left"|Aleksandar Matanović  ||½||0||½||1||x||½||½||½||½||1||5
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Svetozar Gligorić  ||  0||½||½||0||½||x||½||½||1||1||4½
|-
| 7 ||style="text-align:left"|William Lombardy  ||  0||½||0||0||½||½||x||1||1||1||4½
|-
| 8  ||style="text-align:left"|Győző Forintos  || 0||0||½||½||½||½||0||x||1||1||4
|-
|  9  ||style="text-align:left"|Guy Mazzoni  || 0||0||0||0||½||0||0||0||x||½||1
|-
| 10 ||style="text-align:left"|Volf Bergraser  ||0||0||0||0||0||0||0||0||½||x|| ½
|}

Edizione del 1968
{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Monte Carlo 1968
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Giocatore
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|13
|  style="background:#f0f0f0;"|14
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
| 1 ||style="text-align:left"|Bent Larsen  || *||½||½||½||0||½||1||½||1||1||1||1||1||1|| 9½
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Mikhail Botvinnik  ||½||*||½||½||½||1||½||1||½||½||½||1||1||1|| 9
|-
| 3-4 ||style="text-align:left"|Vlastimil Hort  ||½||½||*||½||½||1||½||½||½||½||½||1||1||1|| 8½
|-
| 3-4 ||style="text-align:left"|Vasilij Smyslov  ||½||½||½||*||½||½||½||½||1||½||½||1||1||1|| 8½
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Robert Byrne  ||1||½||½||½||*||0||½||½||½||½||1||½||1||1|| 8
|-
| 6-8 ||style="text-align:left"|Lajos Portisch  ||½||0||0||½||1||*||½||½||½||1||1||1||0||1|| 7½
|-
| 6-8 ||style="text-align:left"|Florin Gheorghiu  ||0||½||½||½||½||½||*||½||1||½||½||½||1||1|| 7½
|-
| 6-8 ||style="text-align:left"|Pál Benkő  ||  ½||0||½||½||½||½||½||*||½||1||½||½||1||1||7½
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Győző Forintos  ||0||½||½||0||½||½||0||½||*||½||1||½||1||1|| 6½
|-
| 10-11 ||style="text-align:left"|Mato Damjanović  ||0||½||½||½||½||0||½||0||½||*||0||½||1||1|| 5½
|-
| 10-11 ||style="text-align:left"|Wolfgang Uhlmann  ||0||½||½||½||0||0||½||½||0||1||*||0||1||1|| 5½
|-
| 12 ||style="text-align:left"|Nikola Pădevski  ||0||0||0||0||½||0||½||½||½||½||1||*||1||½|| 5
|-
| 13 ||style="text-align:left"|Jean Claude Letzelter  ||0||0||0||0||0||1||0||0||0||0||0||0||*||½|| 1½
|-
| 14 ||style="text-align:left"|Sylvain Zinser  ||  0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||½||½||*||1
|}

Edizione del 1969

{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Monte Carlo 1969 
|  style="background:#f0f0f0;"|#
|  style="background:#f0f0f0;"|Giocatore
|  style="background:#f0f0f0;"|1
|  style="background:#f0f0f0;"|2
|  style="background:#f0f0f0;"|3
|  style="background:#f0f0f0;"|4
|  style="background:#f0f0f0;"|5
|  style="background:#f0f0f0;"|6
|  style="background:#f0f0f0;"|7
|  style="background:#f0f0f0;"|8
|  style="background:#f0f0f0;"|9
|  style="background:#f0f0f0;"|10
|  style="background:#f0f0f0;"|11
|  style="background:#f0f0f0;"|12
|  style="background:#f0f0f0;"|Totale
|-
| 1 ||style="text-align:left"|Vassily Smyslov  ||*||½||½||½||1||1||½||1||½||1||½||1||8
|-
| 2 ||style="text-align:left"|Lajos Portisch  ||½||*||0||½||1||1||1||½||½||1||1||1||8
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Vlastimil Hort  ||½||1||*||½||½||½||½||½||½||½||1||1|| 7
|-
| 4 ||style="text-align:left"|William Lombardy  ||½||½||½||*||½||½||½||½||½||½||1||1|| 6½
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Lothar Schmid  ||0||0||½||½||*||½||½||1||½||1||1||1|| 6½
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Florin Gheorghiu  ||0||0||½||½||½||*||½||½||1||½||1||1|| 6
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Nicolas Rossolimo  ||½||0||½||½||½||½||*||0||1||1||½||½|| 5½
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Pál Benkő  ||0||½||½||½||0||½||1||*||½||0||½||1|| 5
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Rudolf Teschner  ||½||½||½||½||½||0||0||½||*||½||0||1|| 4½
|-
| 10 ||style="text-align:left"|David Bronštejn  ||0||0||½||½||0||½||0||1||½||*||1||½|| 4½
|-
| 11 ||style="text-align:left"|Károly Honfi  ||½||0||0||0||0||0||½||½||1||0||*||0|| 2½
|-
| 12 ||style="text-align:left"|Predrag Ostojić  ||0||0||0||0||0||0||½||0||0||½||1||*|| 2
|-
|}

Note

Montecarlo
Competizioni sportive nel Principato di Monaco